Vaterland steht für:
 Vaterland, patriotische Heimatbezeichnung
 Vaterland (Oslo), Stadtteil von Oslo
 Vaterland (Fahrrad), Fahrradmarke
 die ehemalige Luzerner Tageszeitung Vaterland; siehe Luzerner Zeitung

Kunst, Literatur und Film:
 Mein Vaterland, Sinfonische Dichtung von Bedřich Smetana
 Vaterland (1986), Film von Ken Loach
 Vaterland (1992), deutscher Film von Uli M Schueppel
 Vaterland (Roman), Alternativwelt-Kriminalroman von Robert Harris (1992)
 Vaterland (1994), US-amerikanische Verfilmung des gleichnamigen Romans durch Christopher Menaul
 Vaterland (Album), Studioalbum von Konstantin Wecker
 Vaterland live 01/02, Livealbum von Konstantin Wecker

Schiffsnamen:
 Vaterland (Schiff, 1892), Flusskanonenboot der Kaiserlichen Marine, heute als Theaterschiff Batavia in Wedel
 SMS Vaterland, 1903 fertiggestelltes Flusskanonenboot der Kaiserlichen Marine
 Vaterland (Schiff, 1914), 1914 fertiggestellter Schnelldampfer der HAPAG-Reederei
 Vaterland (Schiff, 1926), 1926 fertiggestellter Raddampfer der Köln-Düsseldorfer
 Vaterland (Schiff, 1940), 1940 vom Stapel gelaufener, jedoch nie vollendeter Passagierdampfer der HAPAG-Reederei
 Vaterland (Schiff, 1965), Fahrgastschiff der Reederei Bruno Winkler

Siehe auch:
 Das Vaterland, österreichische Tageszeitung
 Liechtensteiner Vaterland, Tageszeitung in Liechtenstein
 Haus Vaterland
 Vaderland